Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Sjöormen (en suédois : serpent de mer).

 Le , un sous-marin de classe Sjölejonet, lancé en 1941.
 Le , un sous-marin de classe Sjöormen lancé en 1967 et vendu à Singapour en 1997.

Notes et références